Gmina Škofja Loka – gmina w Słowenii
 Škofja Loka – miejscowość w Słowenii